Сезон 1931/32 — 22-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 21-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Первая лига Вены.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Die Online Statistik
Чемпионат Австрии 1931/32 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1931/32 на сайте AustriaSoccer.at

1931/1932
Аустрия Вена